Панамериканский чемпионат по борьбе 2010 года проходил с 28 по 30 апреля в Монтеррее (Мексика).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Греко-римская борьба

Вольная борьба (мужчины)

Вольная борьба (женщины)

Ссылки 
 Wrestling Database 

2010
Апрель 2010 года
Спорт в Мексике в 2010 году
Международные спортивные соревнования в Монтеррее
Международные соревнования по борьбе в Мексике
Панамериканские чемпионаты в Мексике
2010 год в борьбе